Nogometni klub Bravo (normalt bare kendt som Bravo) er en slovensk fodboldklub fra byen Ljubljana. 

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Ljubljana Sports Park stadion. Klubben blev grundlagt i 2006.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside
 PrvaLiga

Fodboldklubber i Slovenien
Etableret i 2006